Tabulatortasten (ofte blot kaldet Tab) er en knap på tastaturet der i et tekstbehandlingsprogram såsom Word rykker markøren, og dermed teksten, et hak ind.

Computertaster